Каргинов — фамилия; имеет женскую форму Каргинова.
 Каргинов, Андрей Олегович (род. 1976) — российский автогонщик.
 Каргинов, Сергей Генрихович (род. 1969) — российский политик, депутат Государственной Думы VII созыва.

 Каргинова, Варвара Савельевна (1908—1975) — советская актриса.